El término Changüisa fue creado por Pedro Luís Ferrer a mediados de los 90 para definir la mezcla de determinadas tradiciones musicales cubanas afines, fundamentalmente del Changüí (oriente de Cuba) y los Coros de Clave de Sancti Spíritus (centro de la isla). Muestras de changüisas aparecen publicadas por vez primera en los discos Rústico y Natural del mismo autor, editados por Ultra Records bajo el sello Escondida (2005 y 2006 respectivamente). Según entrevistas realizadas a Pedro Luís, más que un concepto musical, constituye una definición estética.

Enlaces externos 

Música de Cuba